Avia B-21 был чехословацким цельнодеревянным истребителем - бипланом , выпускавшимся на заводе Avia , и очень удачным истребителем межвоенного чехословацкого производства. Он также был представлен в бельгийских ВВС, где строился по лицензии в 1927-28 годах . Произошло это на основе победы Карла Фрича в международном конкурсе истребителей в Брюсселе весной 1926 года. Фирма SABCA в Брюсселе изготовила 39 машин, а SEGA в Госсели 5 штук.

Происхождение и развитие [ править | редактировать источник ] 
Конструкторы Бенеш и Хайн в конце ноября 1924 г. приняли решение подвергнуть свою концепцию бипланов ВН-17, ВН-18 и ВН-19 основательной доработке и начали работу над новым типом ВН-21, который должен был представляют собой качественный скачок в их проектной работе.  Первый прототип B-21 пилотировал пилот завода Avie Карел Фрич в начале 1925 года и уже 7 января был передан 32-й эскадрилье .1-й авиационный полк на испытаниях. В том же году началось производство 66-местной первой серии, которая к 24 сентября 1925 года была передана военному управлению. 36 самолетов получил 1-й авиаполк в Праге, 18 штук 3-й авиаполк, 2-й авиаполк 3 машины, по одному В-21 ВЛУС на испытания и 8 самолетов приняла авиашкола в Хебе. Однако производство не было остановлено, так как 12 октября 1925 года МНО заказало вторую серию из 25 самолетов В-21 . Последующие заказы на третью и четвертую серии дали ВВС Чехословакии в общей сложности 137 таких самолетов, при этом Avia произвела в общей сложности 139 таких самолетов. Последний был заказан только в 1928 г.

Для армии в качестве учебных самолетов в 1934 году было поставлено десять невооруженных машин под обозначением Bš-21 , которые служили до 1938 года в авиационной школе в Простеёве. Самолет имел отличные летные характеристики и был очень безопасным. С их поступлением в авиационные части ЧССР. В военно-воздушных силах пилотаж военных истребителей регулярно вводился в повседневную часть их обучения.

В сентябре 1925 года на «приз президента республики» была проведена гонка на скорость, в которой принял участие летчик завода « Авиа » Карел Фрич на специально модифицированной машине « Авиа BH-21R » . Машина имела уменьшенный размах и глубину крыльев, совершенно иной угол регулировки и внутреннее устройство несущих поверхностей. Двигатель «Шкода» с наддувом производил 294 кВт и приводил в движение металлический винт Рида-Левассера . В гонке показатели 300,59 км/ч на дистанции 200 км и 301,33 км/ч на дистанции 100 км обеспечили «Авиа» победу и новый национальный рекорд. В категории с нагрузкой до 250 кг он победил в одной гонке с модифицированным стандартным серийным самолетом BH-21 dr. Зденек Лгота .

Однако истребитель BH-21 останется связанным, прежде всего, с именами известных летчиков – акробатов, скпт. Франтишек Малковский и капитан. Иван Базилевич Княжиковский. Однако эта машина стала роковой для них обоих. В большой авиационный день в Карловых Варах ( 8 июня 1930 г.) именно Мальковский не снял штопор и упал на землю. Вскоре после этого, в октябре 1930 года, перегруженные крылья Княжиковского оборвались в воздухе, он приземлился в казарме в Праге-Кбелах , частично на кухне и в павильоне. В месте удара тяжело ранен один военнослужащий. Оба погибли в этих авиакатастрофах в обломках самолетов.
ссылка=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Avia_BH-21J_s_motorem_Jupiter_IV.jpg|альт=|мини|Avia BH-21J с двигателем Юпитер IV (1926 г.)
Прототип Avia BH-21J был создан в 1926 году путем установки радиального девятицилиндрового двигателя Walter Jupiter IV номинальной мощностью 308 кВт (420 л.с.) .  Хотя новый двигатель имел почти на 100 кВт большую мощность по сравнению с исходным, максимальная скорость увеличилась как минимум (до 250 км/ч), но значительно улучшилась скороподъемность . Было подтверждено, что самолет нельзя улучшить только за счет установки более мощного двигателя. В то же время необходимо реконструировать планер и изменить аэродинамическую форму крыльев, чтобы полностью использовать мощность двигателя. Однако эта работа велась только на преемнике ВН-21 на истребителе Avia BH-33 (1928 г.), оснащенном лицензионным двигателем.Walter Jupiter VI мощностью 330 кВт (450 л.с.).

Варианты [ править | редактировать источник ] 

 Авиа BH-21 (военное обозначение B-21)
 Авиа БШ-21 (акробатическая версия)
 Avia BH-21R (гоночная версия с двигателем с наддувом мощностью 294 кВт/400 л.с.)
 Avia BH-21J (с двигателем Walter Jupiter IV )

Технические характеристики (BH-21) [ править | редактировать источник ] 
Данные согласно
ссылка=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Avia_BH-21_3_vues.jpg|альт=|мини|Авиа БХ-21

Технические данные [ править | редактировать источник ] 

 Экипаж: 1 (пилот)
 Пролет: 8,90 м
 Размах верхнего крыла: 8,50 м
 Длина: 6,87 м
 Высота: 2,74 м
 Полезная площадь: 21,96 м²
 Поверхностная нагрузка: 49 кг/м²
 Пустой вес: 764 кг
 Макс. взлетная масса: 1085 кг, 1188 кг (BH-21J)
 Силовой агрегат: 1x раздвоенный восьмицилиндровый с водяным охлаждением Škoda HS-300 (лицензия HS 8Fb)
 Мощность силового агрегата: 310 л.с. (228 кВт) при 1850 об/мин.

Спектакли [ править | редактировать источник ] 

 Максимальная скорость:
 245 км/ч на высоте 3000 м
 230 км/ч по земле (250 км/ч BH-21J)
 Крейсерская скорость: 218 км/ч (230 км/ч BH-21J)
 Минимальная скорость: 90 км/ч
 Дальность: 550 км
 Доступ: 7700 м
 Стойкость: 2 часа
 Скороподъемность: 9 м/с,
 до 3000 м: 7 минут
 до 5000 м: 13 мин (10,5 мин. BH-21J)

Вооружение [ править | редактировать источник ] 

 2 × 7,7- мм синхронных пулемета Vickers

Ссылки [ править | редактировать источник ]

Ссылки [ править | редактировать источник ] 

 ↑
 ↑
 ↑Перейти к:a b c d e
 ↑Перейти к:a b Каталог двигателей Walter и их использования в самолетах, Издательство: Акционерное общество Walter, Завод автомобильных и авиационных двигателей, Vol. 1933, 140 стр., стр. Л36
 ↑
 ↑ Грозинка, Иван. Авиа BH-21 и его модификации. Авиация и космонавтика. 1983, год LIX., № 3, стр. 91.
 ↑

Литература [ править | редактировать источник ] 

 Инж. Ян Крумбах, инж. Йиржи Враны, Зденек Хёрт, Avia BH-21, Як-15, -17 и -23, Supermarine Spitfire Mk.IX и Mk.XVI , Наше Войско, Прага, 1986, 1-е издание
 Авиа Б-21 , монография в Л+К №1, год Л
 Вацлав Немечек, Чехословацкий самолет , 1-е изд., Наше войско, Прага, 1958 г.
 Инж. Зденек Пилат, CSc, Наши авиационные двигатели , серия L+K 5-10 лет LX

Статьи по теме [ редактировать | редактировать источник ] 

 Авиа
 Мирослав Хайн
 Павел Бенеш

Внешние ссылки [ править | редактировать источник ] 

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Commons-logo.svg/12px-Commons-logo.svg.png Изображения, звуки или видео об Avia BH-21 на Викискладе?
 (чешский) Avia BH-21 на сайте Чехословацкой авиации
 Камуфляж самолета Avia BH-21